Таёжное — название населённых пунктов в России.

 Таёжное — село в Канском районе Красноярского края.
 Таёжное — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Таёжное — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

См. также 
 Таёжная
 Таёжный